Serge Tisseron (né en 1948), médecin psychiatre et psychanalyste français, membre de l'Académie des technologies.
 Julien Tisseron (né en 1995), joueur français de rugby à XV.